José Ignacio Rucci puede referirse a:
José Ignacio Rucci, dirigente sindical argentino.
José Ignacio Rucci (Rosario), barrio de la ciudad de Rosario, Argentina.